Patrick Kennedy (1823-1858) – imprenditore irlandese naturalizzato statunitense
 Patrick Joseph Kennedy (1858-1929) – imprenditore e politico statunitense
 Patrick Kennedy – politico statunitense

 Patrick Kennedy – attore statunitense